Gastrosericus — род песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Larrini). Более 60 видов.

Распространение 
Встречается в Старом Свете. В мировой фауне около 60 видов, в Палеарктике 14 видов, в России 1 вид (Gastrosericus waltlii). В Европе 1 вид. В Казахстане 3 вида.

Описание 
Роющие осы среднего размера (менее 1 см). В передних крыльях две кубитальные ячейки и две замкнутые дискоидальные ячейки. Задние оцеллии сближаются сзади, уплощены, удлинённые. Гнездятся в земле, где самки устраивают одноячейковые гнёзда. Охотятся на прямокрылых (Tridactilidae и другие).

Систематика 
Известно более 60 видов. Gastrosericus вместе с родами Tachysphex и Tachytes включён в подтрибу Gastrosericina (синоним: Tachytina) из трибы Larrini.

 Gastrosericus albidaaensis Schmid-Egger, 2022
 Gastrosericus alwathbaensis Schmid-Egger, 2022
 Gastrosericus ammochares Pulawski, 1995
 Gastrosericus asilivorus Pulawski, 1986
 Gastrosericus attenuatus R.Turner, 1912
 Gastrosericus azyx Pulawski, 1995
 Gastrosericus bambara Pulawski, 1995
 Gastrosericus baobabicus Pulawski, 1995
 Gastrosericus barqaalsuqoorensis Schmid-Egger, 2022
 Gastrosericus braunsi Arnold, 1922
 Gastrosericus capensis Brauns, 1906
 Gastrosericus chalcithorax Arnold, 1922
 Gastrosericus dentatus Pulawski, 1995
 Gastrosericus drewseni
 Gastrosericus drewseni Dahlbom, 1845
 Gastrosericus electus Nurse, 1903
 Gastrosericus eremicus Pulawski, 1995
 Gastrosericus eurypus Pulawski, 1995
 Gastrosericus fluviatilis Arnold, 1951
 Gastrosericus fulani Pulawski, 1995
 Gastrosericus funereus Gussakovskij, 1931
 Gastrosericus guigliae de Beaumont, 1956
 Gastrosericus herero Pulawski, 1995
 Gastrosericus hombori Pulawski, 1995
 Gastrosericus incisus Pulawski, 1995
 Gastrosericus karooensis Brauns, 1906
 Gastrosericus lamellatus R.Turner, 1912
 Gastrosericus lepidus Pulawski, 1995
 Gastrosericus lucidus Pulawski, 1995
 Gastrosericus madecassus
 Gastrosericus marginalis Gussakovskij, 1931
 Gastrosericus mirabilis Pulawski, 1995
 Gastrosericus modestus Arnold, 1922
 Gastrosericus mongolicus Gussakovskij, 1931
 Gastrosericus moricei E. Saunders, 1910
 Gastrosericus nama Pulawski, 1995
 Gastrosericus neavei
 Gastrosericus pnepheros Pulawski, 1995
 Gastrosericus praos Pulawski, 1995
 Gastrosericus pratensis
 Gastrosericus pulawskii Schmid-Egger, 2022
 Gastrosericus pulchellus
 Gastrosericus punctatus Pulawski, 1995
 Gastrosericus rothneyi
 Gastrosericus sabulosus Pulawski, 1995
 Gastrosericus sanctus Pulawski, 1973
 Gastrosericus senegalenis
 Gastrosericus sheikhae Schmid-Egger, 2022
 Gastrosericus shestakovi Gussakovskij, 1931
 Gastrosericus siamensis
 Gastrosericus simplex Arnold, 1922
 Gastrosericus sobrinus Pulawski, 1995
 Gastrosericus swalei
 Gastrosericus synander Pulawski, 1995
 Gastrosericus temporalis
 Gastrosericus thoth Pulawski, 1995
 Gastrosericus tissa Pulawski, 1986
 Gastrosericus truncatus Pulawski, 1995
 Gastrosericus tuberculatus Pulawski, 1995
 Gastrosericus turneri Arnold, 1922
 Gastrosericus unicolor Arnold, 1929
 Gastrosericus vedda Pulawski, 1986
 Gastrosericus waltlii Spinola, 1839
 Gastrosericus wroughtoni Cameron, 1889
 Gastrosericus xanthophilus Pulawski, 1995
 Gastrosericus zoyphion Pulawski, 1995
 Gastrosericus zyx Pulawski, 1995
 Другие виды

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Песочные осы
Роды перепончатокрылых